Lituénigo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lituénigo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Lituénigo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar